Оттонеум () — первое театральное здание Германии, расположено в Касселе. Сегодня в нём находится музей естествознания.

Оттонеум был возведён по заказу ландграфа Морица Гессен-Касселя в 1603—1606 годах и назван в честь сына графа Морица Отто. После появления Государственного театра Кассель в 1690 году Оттонеум стал хранилищем реликвий ландграфства Гессен-Кассель. Позднее в этом здание проходило обучение латыни и естественным наукам.

В 1888 году здание было передано под музей естествознания. В 1929 году Оттонеум стал одним из значимых музеев Германии. Музей перенял экспонаты бывших музеев Пруссии.

В ночь с 22 на 23 октября 1943 года здание подверглось бомбардировке, в результате возник пожар, повлёкший утрату многочисленных экспонатов. После Второй мировой войны здание было восстановлено и превратилось в Кассельский городской музей.

На сегодняшний день в музее хранятся реликвии ландграфства Гессен-Касселя, а также археологические находки, обнаруженные в Северном Гессене.

В 1994—1997 годах здание было отреставрировано. Несколько выставочных залов были отданы под экспозицию documenta.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Театры, основанные в 1606 году
Театры Касселя
Documenta